

Littérature 
 Cendrillon est un célèbre conte européen, dont les versions les plus connues sont :
Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre de Charles Perrault (1697) ;
 Cendrillon () des frères Grimm (1812).
 Cendrillon est un roman français d'Éric Reinhardt (2007).

Cinéma et télévision 
 Cendrillon, film français réalisé par Georges Méliès, sorti en 1899 ;
 Cinderella Up-to-Date, film français de Georges Méliès, sorti en 1909 ;
 Le Cousin de Cendrillon, film français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1910 ; 
 Cendrillon ou la Pantoufle mystérieuse, film français de Georges Méliès, sorti en 1912 ;
 Cendrillon (Cinderella), film américain de James Kirkwood Sr., sorti en 1914 ;
 Cendrillon (Der verlorene Schuh), film allemand de Ludwig Berger, sorti en 1923 ; 
 Pauvre Cendrillon (Poor Cinderella), film d'animation américain réalisé par les studios Fleischer, sorti en 1934, où Betty Boop joue le rôle de Cendrillon ; 
 Cendrillon (en ), un film pour enfants soviétique, sorti en 1947 ;
 Cendrillon (), film d'animation américain des studios Disney, de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske, sorti en 1950 ;
Cendrillon 2 : Une vie de princesse (), deuxième volet de John Kafka, sorti directement en vidéo en 2002 ;.
 Le Sortilège de Cendrillon (), troisième volet de Frank Nissen, sorti directement en vidéo en 2007 ; 
 Cendrillon (Érase una vez), un film d'animation espagnol d'Alexandre Cirici-Pellicer, sorti en 1950 ;
 Cendrillon ( / Shinderera Monogatari), série télévisée d'animation italo-japonaise  diffusée en 1996 ;
 La Légende de Cendrillon, téléfilm musical américain diffusé en 1997 ;
 Comme Cendrillon (), film américain de Mark Rosman sorti en 2004 ;
Comme Cendrillon 2 (), deuxième volet de Damon Santostefano, sorti directement en vidéo en 2008 ;
 Comme Cendrillon : Il était une chanson (), troisième volet de Damon Santostefano, sorti directement en vidéo en 2011 ;
 Comme Cendrillon : Trouver chaussure à son pied (), quatrième volet de Michelle Johnston, sorti directement en vidéo en 2016 ;
 Cendrillon (), téléfilm allemand d'Uwe Janson, diffusé en 2011 ;
 Cendrillon (), film américain des studios Disney, de Kenneth Branagh, sorti en 2015 ;
 Cendrillon, film américain réalisé par Kay Cannon, dont la sortie est prévue en 2021.

Personnages de film 
 Cendrillon, héroïne du film de Disney (1950).
 Cendrillon, personnage de la série Shrek (2001-2010).

Théâtre 
 Cendrillon, pièce de Joël Pommerat (2011).

Musique 
 Cendrillon, un opéra-comique (1759) ;
 Cendrillon, ballet de Louis Duport (1813) ;
 La Cenerentola, opéra-bouffe de Gioachino Rossini (1817) ;
 Cendrillon, ballet d'Albert (1823) ;
 Cendrillon, ballet de Marius Petipa (1893) ;
 Cendrillon, opéra de Jules Massenet (1894-1895) ;
 Cendrillon, opérette de Pauline Viardot (1904) ;
 Cendrillon, ballet de Sergueï Prokofiev (1941-1944) ;
 Cendrillon, chanson d'Henri Salvador (1956)
 Cendrillon, chanson de Téléphone (1982).

Divers 
 Le cendrillon est un fromage de chèvre cendré du Québec.
 Le terme « équipe Cendrillon » (ou « joueur Cendrillon ») désigne une équipe sportive (ou un sportif seul) qui avance beaucoup plus loin que prévu dans un tournoi.
 Le complexe de Cendrillon est un syndrome décrit la première fois par Colette Dowling et basé sur une peur féminine d'être indépendante.

Voir aussi 

  (« Cendrillon » en anglais)

Homonymie de titre
Cendrillon